Шака́л может означать:

 Шакалы — название нескольких видов семейства псовых:
 Обыкновенный шакал (Canis aureus)
 Эфиопский шакал (Canis simensis)
 Полосатый шакал (Lupulella adusta)
 Чепрачный шакал (Lupulella mesomelas)

Другое:
 Карлос Шакал — псевдоним венесуэльского революционера-террориста Ильича Рамиреса Санчеса.
 Шакал — российский сериал 2016 года.
 Шакал — фильм производства США.
 Шакал — персонаж комиксов Marvel.
 «Шакал» — заводской шифр танковой радиостанции 71-ТК-1 (СССР, 1933 г.).
 Шакал — настольная игра.
 Шакал — персонаж аниме и манги Fairy Tail.
 Шакал — персонаж и главный антагонист в игре Far Cry 2.
 SHACAL — криптоалгоритм.
 «Schakal» — сингл группы Lacrimosa.

Jackal 
 Jackal — британская БРДМ.
 Jackal — видеоигра, разработанная компанией Konami в 1986 году.